Монтесинос () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Монтесинос, Кристиан (род. 1970) — чилийский футболист, нападающий.
 Монтесинос, Фернандо (1593—1655) — испанский монах, юрист, историк, геолог, миссионер-иезуит в Южной Америке.
 Монтесинос, Владимиро Торрес — многолетний глава разведки Перу, известный также политическим скандалом, стоившим кресла президенту Фухимори.